Садарпур:
 Садарпур — город в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Садарпур — подокруг в центральной части Бангладеш в составе округа Фаридпур.